Gustav Wertheim kan syfta på:

* Gustav Wertheim (1822–1888), österrikisk dermatolog
 Gustav Wertheim (1843–1902), tysk matematiker